28. Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów, które odbyły się w Paryżu w dniach 13–15 października 1950. W tabeli medalowej tryumfowali reprezentanci USA. Udział wzięło 56 zawodników.

Rezultaty

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de

1950 w sporcie
1950 we Francji
Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów